Aït Ouallal kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Ouallal (stamområde), Souss-Massa-Draâ, 
 Aït Ouallal (ort), Meknès-Tafilalet, 

Robotskapade Marockoförgreningar